Касорла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Касорла. Занимает площадь 303,3 км². Население — 8104 человека (на 2010 год). Расстояние — 104 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Cazorla
 Festival Internacional de Teatro de Cazorla
 Bluescazorla — Festival Internacional de Blues

Муниципалитеты Хаэна